Кургіня́н () — вірменське прізвище.

Персоналії 
 Сергій Кургінян (* 1949) — радянський і російський політолог, громадський і політичний діяч, театральний режисер.
 Шушанік Кургінян (1876—1927) — вірменська поетеса.

Вірменські прізвища